In Germania:
 Eisingen – un comune del circondario di Würzburg in Baviera
 Eisingen – un comune del circondario Enzkreis nel Baden-Württemberg